Die Státní liga 1938/39 war die 15. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 21. August 1938 und endete am 11. Juni 1939.

Während der Saison erlebte die Tschechoslowakei erhebliche Veränderungen, die zur Auflösung des Landes und damit der tschechoslowakischen ersten Liga führte. Im September 1938 musste die Tschechoslowakei infolge des Münchener Abkommens das Sudetenland an den NS-Staat abtreten. Es folgte die Besetzung im März 1939. Der einzige slowakische Verein, ŠK Bratislava, wurde aus der Liga entfernt und trat der neuen slowakischen Liga bei.

Meister wurde Titelverteidiger Sparta Prag. Das Team sicherte sich den Titel am letzten Spieltag durch ein 5:2 beim SK Kladno, während Slavia Prag durch ein 0:1 beim SK Pardubice die Tabellenführung und die Meisterschaft abgeben musste.

Modus 
Die verbliebenen 11 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Damit bestritt jede Mannschaft 20 Spiele. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1938/39
Fußballsaison 1938/39